Карл-Хайнц Рот (; род. 27 мая 1942) — немецкий историк, социолог и врач. Один из значительных теоретиков автономизма.

Был активистом Социалистического союза немецких студентов в Гамбурге, позднее стал теоретиком операизма и развил эти идеи до концепции автономизма.

Сочинения 
 Roth K.H. The return of proletariat, Köln: ISP, 1994 (Russian translation 1999).
Всемирный кризис? Всемирная пролетаризация?
Карл-Хайнц Рот и другие Глобализация
Интервью
Настало время автономии...
«Долгая Депрессия»: Интервью с Карлом-Хайнцем Ротом о мировом кризисе

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Социологи Германии
Историки Германии
Марксисты
Теоретики марксизма
Социологи по алфавиту